Сезон 2014/2015 годов стал для ФК «Альмерии» 25-м в его истории.

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Альмерия» в сезоне 2014/2015 годов.

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Примечания 

2014/2015
Альмерия